Gli Hour of Penance sono una brutal death metal band italiana di Roma nata nel 1999.

Storia degli Hour of Penance
La prima demo esce nel 2000 ed è stata seguita dal loro primo album "Disturbance", pubblicato con l'etichetta spagnola Xtreem Music nel 2003. Nel 2005 esce il secondo album "Pageantry for Martyrs" pubblicato con la stessa etichetta. Nel 2008 la band pubblica con Unique Leader "The Vile Conception". Questo album delinea le coordinate del loro sound, caratterizzato da veloci riff di chitarra e blast beats. Nel 2010 viene pubblicato il loro quarto album "Paradogma" e, pur mantenendo l'approccio brutale dell'opera precedente, il loro suono viene arricchito da influenze più melodiche e black metal. L'album è riconosciuto dalla stampa come uno degli highlights death metal dell'anno e apre la strada ad un accordo con la label Prosthetic Records e ad un tour con i Deicide. Nel 2012 la band pubblica "Sedition", seguito da vari tour con Cannibal Corpse, Black Dahlia Murder e Devildriver tra gli altri. "Regicide" è stato rilasciato nel 2014 e seguito da ulteriori tour con Behemoth e Cannibal Corpse. L'ultimo album pubblicato con Prosthetic Records è "Cast the First Stone" del 2017. Gli Hour of Penance quindi firmano un accordo con l'etichetta polacca Agonia Records e un nuovo album chiamato "Misotheism" è in uscita il 25 ottobre 2019.

Formazione

Formazione attuale
 Paolo Pieri - voce, chitarra (2010-presente)
 Giulio Moschini - chitarra (2004-presente)
 Marco Mastrobuono - basso(2013-presente)
 Davide Billia - batteria (2015-presente)

Ex componenti
 James Payne - batteria (2012-2015)
 Silvano Leone - basso (2005-2012) 
 Francesco Paoli - voce (2006-2010)
 Alex Manco - voce
 Mike Viti - voce, basso (1999 - 2005)
 Stefano Morabito - chitarra
 Francesco De Honestis - chitarra (1999-2003)
 Enrico Schettino - chitarra (1999-2006, 2009)
 Mauro Mercurio - batteria (1999-2010)
 Simone "Arconda" Piras - batteria (2010-2012)

Discografia 
 2003 - Disturbance
 2005 - Pageantry for Martyrs
 2008 - The Vile Conception
 2010 - Paradogma (Unique Leader Records)
 2012 - Sedition (Prosthetic Records)
 2014 - Regicide (Prosthetic Records)
 2017 - Cast the First Stone (Prosthetic Records)
2019 - Misotheism (Agonia Records)

Note

Collegamenti esterni
 

Gruppi e musicisti del Lazio
Musica a Roma